Halsskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halsskäret (vid Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Halsskäret (vid Rosala, Kimitoön), Åboland, 
 Halsskäret (söder om Bolax, Kimitoön), Åboland,

Se även
Halsskär
Abbors Halsskäret
Klubbas Halsskäret

Robotskapade Finlandförgreningar